Paramo est un terme d’origine espagnole qui peut désigner :

Géographie 
 Paramo, biotope de la Cordillère des Andes, que l'on rencontre entre  mètres d'altitude et les neiges éternelles.
 Le Paramo de Sumapaz, en Colombie
 Le  au Costa Rica

Patronymes 
 , linguiste colombien
 , ecclésiastique espagnol
 , journaliste mexicain

Toponymie 

 Páramo, une municipalité de Santander.

 , une paroisse civile de Teverga aux Asturies ;
 Páramo de Boedo, dans la province de Palencia ;
 Páramo del Sil, dans la province de León ;
 O Páramo, municipalité de la province de Lugo ;
 Páramo Leonés, comarque de la province de León ;
 Páramo del Arroyo, lieu-dit de la municipalité d‘Alfoz de Quintanadueñas dans la province de Burgos.

Arts et Média 
 Luz en el páramo, titre original de Lumière sur la Lande, film de Victor Urruchúa, en 1953
 Pedro Páramo, roman de l'auteur mexicain Juan Rulfo publié en 1955,
 Pedro Páramo, film de Carlos Velo basé sur le roman éponyme, en 1967,
 El páramo, film de Jaime Osorio Márquez, en 2011,
 El páramo, titre original de Reclus, film de David Casademunt, en 2021

Autres 
 Paramo oculata est une espèce de lépidoptère uniquement représenté en Amérique du Sud.
 , une chaine de magasins de vêtements britannique.